

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Darżkowo – wieś w woj. pomorskim, w powiecie byt., w gminie Kołczygłowy
 Darżkowo – przysiółek wsi Garczegorze w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska